Il gruppo della britholite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo dell'apatite.

Minerali del gruppo della britholite 
 Britholite-(Ce)
 Britholite-(Y)
 Fluorbritholite-(Ce)
 Fluorbritholite-(Y)
 Fluorcalciobritholite
 Tritomite-(Ce)
 Tritomite-(Y)

Britholite